Tosende puede hacer referencia a:

 Tosende (Allariz), lugar de la parroquia de Aguas Santas, del ayuntamiento de Allariz, provincia de Orense, España.
 Tosende (Baltar), parroquia y lugar del ayuntamiento de Baltar, provincia de Orense, España.
 Tosende (Lugo), aldea de la parroquia de Ferroi, del ayuntamiento de Guntín, provincia de Lugo, España.